

Druga Republika 
 Louis-Napoléon Bonaparte (1848. – 1851.)

Treća Republika 
 Adolphe Thiers (1871. – 1873.)  
 Patrice de Mac-Mahon (1873. – 1879.)  
 Jules Grévy (1879. – 1887.) 
 Marie François Sadi Carnot (1887. – 1894.)
 Jean Casimir-Périer (1894. – 1895.) 
 Félix Faure (1895. – 1899.)  
 Emile Loubet (1899. – 1906.)
 Armand Fallières (1906. – 1913.)  
 Raymond Poincaré (1913. – 1920.)  
 Paul Deschanel (veljača 1920. – rujan 1920.)  
 Alexandre Millerand (1920. – 1924.)  
 Gaston Doumergue (1924. – 1931.)  
 Paul Doumer (1931. – 1932.)
 Albert Lebrun (1932. – 1940.)

Privremena Vlada 
Charles de Gaulle (1944. – 1946.)
Félix Gouin (siječanj 1946. – lipanj 1946.)
Georges Bidault (lipanj 1946. – studeni 1946.)
Léon Blum (prosinac 1946. – siječanj 1947.)

Četvrta Republika 
Vincent Auriol (1947. – 1954.)
René Coty (1954. – 1959.)

Peta Republika 
Charles de Gaulle (1959. – 1969.)
Georges Pompidou (1969. – 1974.)
Valéry Giscard d'Estaing (1974. – 1981.)
François Mitterrand (1981. – 1995.)
Jacques Chirac (1995. – 2007.)
Nicolas Sarkozy (2007. – 2012.)
François Hollande (2012. – 2017.)
Emmanuel Macron (2017. –)

 
Francuski predsjednici

de:Liste der Präsidenten Frankreichs
en:President of France
eo:Prezidento de la Respubliko (Francio)
fr:Liste des présidents de France
ja:フランス大統領の一覧
lb:Lëscht vun de franséische Presidenten
nl:Lijst van presidenten van Frankrijk
no:Liste over Frankrikes presidenter
pl:Prezydenci Francji
ro:Preşedinţii Franţei
ru:Президенты Франции
zh:法国总统列表